Het schermen met de floret voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zondag 25 juli 2021. Regerend olympisch kampioene was Inna Deriglazova uit Rusland, die in Tokio haar titel verdedigde, de finale bereikte, maar verloor van de Amerikaanse Kiefer. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 30 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelnemer. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
  Resultaten 

Vrouwen floret individueel